La gamme des camions Renault Sherpa sont des véhicules militaires tactiques à capot fabriqués par Renault Trucks Defense, une filière de Renault Trucks, avec cinq modèles :

 Renault Sherpa 2
 Renault Sherpa 3
 Renault Sherpa 5
 Renault Sherpa 10
 Renault Sherpa 15
 Renault Sherpa 20

Dans le cas du Renault Sherpa 3, une version commerciale non militaire existe.

Véhicule militaire français
Sherpa